Cycloschizon — рід грибів родини Parmulariaceae. Назва вперше опублікована 1902 року.

Класифікація 
До роду Cycloschizon відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Hennings, P.C. 1902. Fungi africae orientalis. II. Botanische Jahrbücher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. 33:34-40 - P.39

Роди грибів